Piechowicz:
 Adam Piechowicz (* 1963, Warszawa), polski polityk
 Marek Piechowicz (* 1988, Sosnowiec), polski koszykarz, skrzydłowy

Zobacz też 
 Piechowice
 Piechowski